Мужская сборная Боснии и Герцеговины по баскетболу представляет Боснию и Герцеговину на международных баскетбольных соревнованиях.

История 

До распада Югославии в 1992 году игроки, родившиеся в Боснии и Герцеговине, выступали за сборную Югославии. В числе известных боснийцев в составе сборной Югославии были Мирза Делибашич, Дражен Далипагич, Предраг Данилович, Зоран Савич, Александр Николич и Борислав Станкович. В тот период столица Боснии и Герцеговины Сараево был одним из пяти городов, где проходили матчи чемпионата мира 1970 года, на котором сборная Югославии впервые стала сильнейшей командой планеты.

С момента обретения независимости Босния и Герцеговина регулярно отбиралась на Евробаскет. Её лучшим результатом стало 8-е место в 1993 году, когда сборная вышла в четвертьфинал. Босния и Герцеговина пропускала первенство континента только три раза: в 1995, 2007 и 2009 годах.

Текущий состав

Результаты

Чемпионат Европы 
 1993: 8-е место
 1995: не участвовала
 1997: 15-е место
 1999: 15-е место
 2001: 13-е место
 2003: 15-е место
 2005: 15-е место
 2007: не участвовала
 2009: не участвовала
 2011: 19-е место
 2013: 12-е место
 2015: 23-е место
 2022: 18-е место

Кубок бывшей Югославии 
 2011: 4-е место
 2012:  2-е место

Главные тренеры

Ссылки 
 Официальный сайт Баскетбольного союза Боснии и Герцеговины
 Профиль на официальном сайте ФИБА
 Профиль на официальном сайте Евробаскета
 Статистика на Scoresway

Баскетбол в Боснии и Герцеговине
Сборные Боснии и Герцеговины
Баскетбольные сборные